Reticuloppia är ett släkte av kvalster. Reticuloppia ingår i familjen Oribatulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Reticuloppia